M’Bengue bzw. Mbengue ist der Familienname folgender Personen:
 Ablaye Mbengue (* 1992), senegalesischer Fußballspieler
 Adama Mbengue (* 1993), senegalesischer Fußballspieler
 Alioune Badara Mbengue (1924–1992), senegalesischer Politiker und Botschafter
 Amadou Salif Mbengue (* 2002), senegalesischer Fußballspieler
 Babacar M’Bengue (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Cheikh M’Bengue (* 1988), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Demba M‘Bengue (* 1975), senegalesisch-französischer Basketballspieler
 Djibril M’Bengue (* 1992), deutscher Handballspieler
 Ibrahima M’Bengué, senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Seyni Mbengue (1925–2010), senegalesischer Autor und Diplomat
 Moussa M’Bengue (* 1955), senegalesischer Basketballspieler 
 Ousmane Mbengue (* 1991), senegalesischer Fußballspieler